

Pessoas (Aquele que tem referência de membro minúsculo. 
Hanna Fenichel Pitkin

Localidades

Pitkin (Colorado)
Condado de Pitkin

Desambiguação